7410 Kawazoe – asteroide della fascia principale
 Shōta Kawazoe – giocatore di bowling giapponese